Recht door Zee, een Nederlandse lokale politieke partij in de gemeente Edam-Volendam.
 Recht door zee, een verzetsblad uit Alkmaar uit de Tweede Wereldoorlog
 Recht door zee, Kameleon